Austràlia
 John Leahy (futbolista) (1941–1980), futbolista australià
 John Leahy (polític australià) (1854–1909), polític conservador australià
Estats Units
 John Leahy (executiu) (nascut el 1950), executiu estatunidenc d'Airbus
 John E. Leahy (1842–1915), polític estatunidenc
 John Martin Leahy (1886–1967), escriptor de contes curts, novel·lista i artista estatunidenc
 Irlanda
 John Leahy (jugador de hurling) (nascut el 1969), antic jugador de hurling
 John Patrick Kenneth Leahy (1907–1963), sacerdot catòlic romà irlandès
 Johnny Leahy (1890–1949), jugador de hurling
 John Leahy (polític irlandès), líder de Renua Ireland
 Regne Unit
 John Leahy (diplomàtic) (1928–2015), alt diplomàtic britànic